Jugoslovanska hokejska reprezentanca je sodelovala na petih Olimpijskih igrah, v letih 1964, 1968, 1972, 1976 in 1984, na katerih je odigrala sedemindvajsetih tekem, dosegla pa je dvanajst zmag in dva neodločena izida, s skupno razliko v golih 103 proti 128. Jugoslavija je nastopila na šestindvajsetih Svetovnih hokejskih prvenstvih, od tega enkrat v elitni skupini, osemnajstkrat v drugorazredni skupini B, sedemkrat pa v tretjerazredni skupini C svetovnega hokeja, na katerih je odigrala 172 tekem ter dosegla 74 zmag in 25 neodločenih izidov.

Nastopi na Olimpijskih igrah
Vsi olimpijski hokejski turnirji, na katerih je igrala jugoslovanska reprezentanca, so šteli tudi kot Svetovna hokejska prvenstva.

Zimske olimpijske igre 1964

Uvrstitev: 14. mesto

Reprezentanca
Aleksandar Anđelić, Miroljub Đorđević, Albin Felc, Anton Gale, Mirko Holbus, Bogo Jan, Ivo Jan, Marijan Kristan, Miran Krmelj, Igor Radin, Ivo Ratej, Viktor Ravnik, Franc Smolej, Rašid Šemsedinović, Viktor Tišlar, Vinko Valentar

Tekme

Zimske olimpijske igre 1968

Uvrstitev: 9. mesto

Reprezentanca
Slavko Beravs, Albin Felc, Anton Gale, Rudi Hiti, Bogo Jan, Ivo Jan, Vlado Jug, Rudi Knez, Janez Mlakar, Ivo Ratej, Viktor Ravnik, Boris Reno, Franc Smolej, Roman Smolej, Viktor Tišlar, Miroslav Gojanović, Ciril Klinar, Franc Razinger

Tekme
{| width=60% cellspacing=1
!width=23%|
!width=20%|
!width=23%|
!width=20%|
|-
|- style=font-size:90% valign="top"
|align=right|Jugoslavija 
|align=center| 2 - 11
| Finska
|- style=font-size:90% valign="top"
|align=right|Jugoslavija 
|align=center| 10 - 1
| Francija
|- style=font-size:90% valign="top"
|align=right|Jugoslavija 
|align=center| 6 - 0
| Avstrija
|- style=font-size:90% valign="top"
|align=right|Jugoslavija 
|align=center| 5 - 1
| Japonska
|- style=font-size:90% valign="top"
|align=right|Jugoslavija 
|align=center| 9 - 5
| Romunija
|- style=font-size:90% valign="top"
|align=right|Jugoslavija 
|align=center| 3 - 2
| Norveška
|}

Zimske olimpijske igre 1972Uvrstitev: 11. mestoReprezentanca
Božidar Beravs, Slavko Beravs, Anton Gale, Franci Žbontar, Bogo Jan, Ivo Jan, Rudi Knez, Bojan Kumar, Silvo Poljanšek, Janez Puterle, Viktor Ravnik, Ivo Ratej, Boris Reno, Drago Savič, Štefan Seme, Viktor Tišlar, Albin Felc, Gorazd Hiti

Tekme

Zimske olimpijske igre 1976Uvrstitev: 10. mestoReprezentanca
Janez Albreht, Božidar Beravs, Edo Hafner, Gorazd Hiti, Bogdan Jakopič, Ignac Kavec, Bojan Kumar, Miroslav Lap, Tomaž Lepša, Janez Petač, Silvo Poljanšek, Janez Puterle, Roman Smolej, Ivan Ščap, Drago Savič, Miroslav Gojanović, Franci Žbontar, Marjan Žbontar

Tekme

Zimske olimpijske igre 1984Uvrstitev: 11. mestoReprezentanca
Igor Beribak, Mustafa Bešić, Dejan Burnik, Marjan Gorenc, Edo Hafner, Gorazd Hiti, Drago Horvat, Peter Klemenc, Jože Kovač, Vojko Lajovec, Tomaž Lepša, Blaž Lomovšek, Drago Mlinarec, Murajica Pajič, Cveto Pretnar, Bojan Razpet, Ivan Ščap, Matjaž Sekelj, Zvone Šuvak, Andrej Vidmar, Domine Lomovšek

Tekme

 Nastopi na Svetovnih prvenstvih 
Svetovno prvenstvo 1939Uvrstitev: 13. mesto 

Svetovno prvenstvo 1951 BUvrstitev: 6. mesto 

Svetovno prvenstvo 1955 BUvrstitev: 4. mesto 

Svetovno prvenstvo 1961 CUvrstitev: 3. mesto 

Svetovno prvenstvo 1963 BUvrstitev: 5. mesto 

Svetovno prvenstvo 1965 BUvrstitev: 7. mesto 

Svetovno prvenstvo 1966 BUvrstitev: 3. mesto 

Svetovno prvenstvo 1967 BUvrstitev: 4. mesto 

Svetovno prvenstvo 1969 BUvrstitev: 3. mesto 

Svetovno prvenstvo 1970 BUvrstitev: 4. mesto 

Svetovno prvenstvo 1971 BUvrstitev: 5. mesto 

Svetovno prvenstvo 1972 BUvrstitev: 6. mesto 

Svetovno prvenstvo 1973 BUvrstitev: 3. mesto 

Svetovno prvenstvo 1974 BUvrstitev: 2. mesto 

Svetovno prvenstvo 1975 BUvrstitev: 4. mesto 

Svetovno prvenstvo 1976 BUvrstitev: 5. mesto 

Svetovno prvenstvo 1977 BUvrstitev: 7. mesto 

Svetovno prvenstvo 1978 BUvrstitev:8. mesto 

 Statistika 
 Prva tekma: 3. februar 1939 na Svetovnem prvenstvu v Švici: Jugoslavija  0-24 
 Prva zmaga: 1939 na turnirju v Bukarešti: Jugoslavija  4-2 
 Največ nastopov na velikih tekmovanjih: Rudi Hiti 16 (1965 - 1983), Gorazd Hiti 13 (1969 - 1983)
 Največ reprezentančnih tekem: Edo Hafner 203, Gorazd Hiti 191
 Največ golov na Olimpijskih igrah: Albin Felc 17
 Največ golov na Svetovnih prvenstvih: Zvone Šuvak 74, Gorazd Hiti 56, Rudi Hiti 50
 Največ golov za reprezentanco: Zvone Šuvak 123, Gorazd Hiti 94, Rudi Hiti 84, Albin Felc 82
 Najboljši napad reprezentance: Zvone Šuvak 123, Mustafa Bešić 55 in Peter Klemenc 52 (skupaj 230 golov)
 Največ golov na eni tekmi: Zvone Šuvak 10 (SP 1982 C proti Južni Koreji)
 Najvišja zmaga: 28 - 1 (SP 1987 C proti Belgiji)
 Najvišji poraz: 0 - 24 (SP 1939 proti Češkoslovaški)
 Največ igralcev v reprezentanci po klubu: HK Olimpija 77, HK Jesenice 66, KHL Medveščak 40
 Največ igralcev v reprezentanci po državi''': Slovenija 144 (67,7%)

Viri 
RTVSLO: »Hokejski palček, ki kljubuje zakonitostim« (6. april 2007), pridobljeno 20. marca 2009
Zgodovina jugoslovanskega hokeja na www.svethokeja.com 
1894-1940 
1940-1964 
1965-1973 
1974-1985 
1984-1992 

Jugoslavija
Hokej

Športna moštva, ustanovljena leta 1934
Športna moštva, razpuščena leta 1991